Ту́рккила () — финская фамилия.

Известные носители 
 Турккила, Матиас — финский фотограф, общественный деятель, председатель финского интернет-сообщества .
 Турккила, Юлия (род. 1994) — финская фигуристка.

Топонимы 
 Турккила — населённый пункт в Финляндии около Лаппеэнранты.